Plaatsnamen
Junqueira (Vale de Cambra), plaats in de Portugese gemeente Vale de Cambra
Junqueira (Vila do Conde), plaats in de Portugese gemeente Vila do Conde

Personen met de achternaam Junqueira
Bruno Junqueira, Braziliaans autocoureur
Diego Junqueira, Argentijns tennisser